Saros 85 zonsverduisteringserie was een reeks zonsverduisteringen in de periode 14 maart -170 t/m 20 april 1110. Deze serie duurde 1280 jaar en 37 dagen, bevatte 72 verduisteringen en viel samen met de Inex serienrs 14 t/m 85.

Statistieken

Typen

Slagschaduw

Extremiteiten

De reeks

Legenda

Zie ook 
 Saros-cyclus
 Zonsverduistering
 Maansverduistering

Externe links 
 Op NASA-website
 Deze Sarosserie
 Uitleg Sarosseries
 Alle verduisteringen

Saros-cyclus